Agrostis stolonifera subsp. pseudopungens é uma variedade de planta com flor pertencente à família Poaceae. 

A autoridade científica da variedade é (Lange) Kerguélen, tendo sido publicada em Lejeunia 75: 70. 1975.

Portugal 

Trata-se de uma variedade presente no território português, nomeadamente em Portugal Continental.

Em termos de naturalidade é nativa da região atrás indicada.

Protecção 

Não se encontra protegida por legislação portuguesa ou da Comunidade Europeia.

Bibliografia 

 Sequeira M, Espírito-Santo D, Aguiar C, Capelo J & Honrado J (Coord.) (2010). . Associação Lusitana de Fitossociologia (ALFA).
  (Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens) - Grupo de Botânica da Madeira
  - Portal da Biodiversidade dos Açores
  - The Plant List (2010). Version 1. Published on the Internet; http://www.theplantlist.org/ (consultado em 15 de dezembro de 2014).
  - International Plant Names Index

Ligações externas 

 Agrostis stolonifera - Flora Digital de Portugal. jb.utad.pt/flora.
 Agrostis stolonifera var. pseudopungens - Flora-on
 Agrostis stolonifera var. pseudopungens - The Euro+Med PlantBase
 Agrostis stolonifera - Flora Vascular
 Agrostis stolonifera - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Agrostis stolonifera var. pseudopungens - JSTOR Global Plants
 Agrostis stolonifera var. pseudopungens - Flora Europaea
 Agrostis stolonifera var. pseudopungens - NCBI Taxonomy Database
 Agrostis stolonifera var. pseudopungens - Global Biodiversity Information Facility
 Agrostis stolonifera var. pseudopungens - Encyclopedia of Life
 
 
 
 

Flora de Portugal
s